El término «York» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Australia 

 York, localidad del estado de Australia Occidental.

 York, península en el estado de Queensland.

en Canadá 
 York, municipalidad regional en Ontario.
 York, ciudad de la provincia de Ontario.

en Estados Unidos 
 York, localidad del estado de Alabama.
 York, ciudad del estado de Carolina del Sur.
 York, pueblo del estado de Nueva York.
 York, ciudad del estado de Pensilvania:
  y su bandera. 
 York, condado del estado de Pensilvania.

en Reino Unido 
 York, ciudad del condado de Yorkshire.

Heráldica 
 Casa de York, casa de la dinastía real inglesa.
 Ducado de York, título nobiliario de la dinastía real inglesa.